

Carriera
Dopo tre stagioni in NCAA con gli Arizona Wildcats (di cui l'ultima chiusa con oltre 16 punti e 4 rimbalzi di media) viene scelto alla quarantaduesima chiamata del Draft 2014 dagli Houston Rockets.

Premi e riconoscimenti
 Campione NBA D-League (2018)
 NBDL Finals MVP (2018)
 NCAA AP All-America Second Team (2014)

Collegamenti esterni